The Way I Am (álbum) - do cantor de dance-pop e freestyle Dino
The Way I Am (canção) - do rapper americano Eminem
The Way I Am (livro) - autobiografia do rapper Eminem

Desambiguação